Stanisław Dworzak (1895–1944) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Dworak vel Dworzak (1895–1990) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Stanisław Dworzak – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy